Рудо́льф Фёллер (, родился 13 апреля 1960, Ханау, Гессен, Германия), более известный как Ру́ди Фёллер () — немецкий футболист и тренер.

Биография 
Выдающийся немецкий нападающий, провёл большую часть своей карьеры в клубах «Вердер» и «Рома». Стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в 1993 году в составе марсельского «Олимпика».

Победитель чемпионата мира 1990 года в Италии в составе национальной сборной Германии.

С 2 июля 2000 по 24 июня 2004 года занимал должность главного тренера национальной сборной Германии. Ушёл в отставку после неудачи сборной на чемпионате Европы в 2004 году. С 31 августа по 25 сентября 2004 являлся главным тренером «Ромы».

18 января 2005 года был назначен спортивным директором «Байера».

Фёллер был участником чемпионата мира 1986 года, где забил красивый гол в ворота сборной Франции. Но многим болельщикам памятен скандал Фёллера и Франка Райкарда в матче 1/8 финала чемпионата мира в Италии. После одного из эпизодов игры Фёллер подошёл к главному арбитру матча и показал на волосы, указывая судье на то место, куда плюнул Франк Райкард. В интервью журналу «Bild» Фёллер признал, что в ответ на заявление Райкарда ответил: «После того как Райкард грубо сыграл против меня, я что-то крикнул в его адрес, но не называл его „чёрной обезьяной“! А вот „фашист“ в свой адрес я слышал. Я пытался поговорить с Франком, но он не хотел вступать со мной в диалог. На поле я часто повышаю голос, как на своих партнёров, так и на соперников, но не позволяю себе грубости, потому что я профессионал». Райкард дал интервью итальянской газете «La Gazzetta dello Sport» сказав, что Фёллер обозвал его «чёрной обезьяной», так как Райкард выходец из Суринама.

Достижения

Игрока 
 Командные
 Чемпион мира: 1990
 Финалист чемпионат мира: 1986
 Финалист Кубка УЕФА: 1990/91
 Обладатель Кубка Италии: 1990/91
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1992/93
 
 Личные
 Футболист года в Германии: 1983
 Лучший бомбардир Бундеслиги: 1983
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 1990/91
 Лучший бомбардир Кубка Италии: 1990/91

Тренера 
 Финалист чемпионата мира: 2002

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Руди Фёллер на сайте ФК «Байер» Леверкузен

Футболисты Германии
Футболисты года Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Байер 04»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры сборной Германии по футболу
Тренеры ФК «Байер 04»
Тренеры ФК «Рома»
Чемпионы мира по футболу